

Persone 
Antonio Canepa – docente e antifascista italiano
Antonio Canepa – politico italiano
Antonio Canepa – scultore italiano
Antonio Canepa – militare italiano